Herescu, sau Herăscu, Herașcu:
 Dosoftei Herescu (1710, Principatul Moldovei  1789, Cernăuți), un cleric ortodox român
 Constantin Năsturel-Herescu (1798  1879, București), un general român și filantrop
 Premiile Năsturel-Herescu
 Niculae I. Herescu (1903  1961), latinist, poet, prozator, eseist, traducător, fondator și director Institutului Român de Studii Latine din București

Vezi și 
 Herăști (dezambiguizare)

Nume de familie românești